Alfred Conkling Coxe kan syfta på:

* Alfred Conkling Coxe den äldre (1847–1923), amerikansk jurist
 Alfred Conkling Coxe den yngre (1880–1957), amerikansk jurist